Model 3 oder Model III steht für:
 Model 3, Flugzeug, siehe Northrop Alpha 
 IBM 5120 (5110 Model 3), Systemeinheit, siehe IBM 5100 #IBM 5120 (5110 Model 3)
 Sega Model 3, System Board, siehe Sega NAOMI
 Tesla Model 3, Elektroauto
 Aerocar Model III, Flugauto, siehe Aerocar Incorporated#Model III

Siehe auch:
 Walther Modell 3, Selbstladepistole

Abkürzung